George Calvert (baron)
 George Calvert (biskup)
 George Calvert (malarz)
 George Henry Calvert